Die Eishockey-Regionalliga 1986/87 wurde in Form von vier Gruppen – Süd, Süd-West, West und Nord – ausgespielt.

Modus 
In der Gruppe Süd mit 12 Mannschaften, der Gruppe Süd-West mit 7 Mannschaften und der Gruppe Nord mit 9 Mannschaften wurde erst eine Vorrunde als Einfachrunde ausspielt, während in der Gruppe West mit 7 Mannschaften die Vorrunde als Doppelrunde ausgespielt wurde.
Nach den Vorrunden nahmen an der Qualifikation zur Oberliga 1986/87
 die ersten sechs der Gruppe Süd an der Qualifikation zur Oberliga Süd,
 an der Qualifikation zur Oberliga Mitte vier Mannschaften der Gruppe Süd-West und
 an der Qualifikation zur Oberliga Nord die ersten drei der Gruppe West und die ersten vier der Gruppe Nord;
die weiteren Mannschaften nahmen an den Qualifikationsrunden zur Regionalliga teil.

Zusätzlich gab es eine Qualifikation zur ab der Saison 1987/88 neu eingeführten Regionalliga Gruppe Mitte.

Regionalliga Süd 

 Die Mannschaften auf Platz 1 bis 6 nach der Vorrunde qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd 1987/88;
 die weiteren Mannschaften nahmen an der Qualifikationsrunde teil.

Qualifikation zur Regionalliga Süd

Gruppe A

Gruppe B 

Platzierungsspiel um den 7. Platz zwischen den Gruppenvierten: EV Bad Wörishofen - EV Germering   7:5

Regionalliga Süd-West 

 Ursprünglich sollten die besten Mannschaften aus dem Landesverband Baden-Württemberg und die besten Mannschaften aus den Landesverbänden Rheinland-Pfalz und Hessen an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Mitte 1986/87teilnehmen.
 Die Mannschaften von Eintracht Frankfurt Ib und EC Konstanz verzichteten. Dafür rückte der ESV Hügelsheim nach.
 Da während der laufenden Saison beschlossen wurde, die Oberliga Mitte aufzulösen, wurde auch beschlossen die Regionalliga Süd-West umzugestalten. Die Vereine aus dem Landesverband Baden-Württemberg sollten in Zukunft die Regionalliga Süd-West bilden, während die übrigen Vereine der Landesverbände Rheinland-Pfalz und Hessen zur neugegründeten Regionalliga Mitte zusammengefasst wurden.

 Der ESV Kaiserslautern war wegen zweimaligen Nichtantretens vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden.

Qualifikation zur Regionalliga Süd-West

Qualifikation zur Regionalliga Mitte

Regionalliga West 

Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 3 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1987/88;
die weiteren Teilnehmer nahmen an der Qualifikation teil.

 Der SC Krefeld wurde nach sechs Spielen wegen zweimaligen Nichtantreten ausgeschlossen, die Spiele annulliert.
 Der Grefrather EC verzichtete auf die Teilnahme an der Qualifikation zur Oberliga Nord.

Qualifikation zur Regionalliga West

Regionalliga Nord 

 Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1987/88;
 Der Hamburger SV Ib zog seine Mannschaft nach der Vorrunde zurück.
 Die übrigen Mannschaften spielten mit dem Meister der Landesliga Hamburg/Schleswig-Holstein, dem Meister der Landesliga Berlin und zwei besten Mannschaften aus der Landesliga Niedersachsen um die Qualifikation

Qualifikation zur Regionalliga Nord

Gruppe I

Gruppe II

Regionalligameisterschaft 1987

Halbfinale 

ERB Bremen – Westfalen Dortmund 3:18; 5:11

EHC Freiburg 1b – EHC Straubing 6:8; 1:17

Finale 

Westfalen Dortmund – EHC Straubing 3:5; 3:9

Eishockeysaison 1986/87